

Cinema i televisió 
 The Denial, upel·lícula de drama mut estatunidenca de 1925
 Denial (pel·lícula de 1990), pel·lícula estatunidenca dirigida per Erin Dignam
 Denial (pel·lícula de 1998), pel·lícula estatunidenca dirigida per Adam Rifkin
 Denial (pel·lícula de 2016), pel·lícula britànica-estatunidenca dirigida per Mick Jackson
 Denial (Young Justice), un episodi de sèrie de televisió

Literatura 
 Denial (poema), un poema de 1931 escrit per Giorgos Seferis
 Denial (llibre de 1998), una novel·la de 1998 escrita per Peter James
 Denial (llibre de 2004), una novel·la de 2004 escrita per David Belbin
 Denial (llibre de 2005), una novel·la de 2005 escrita per Stuart M. Kaminsky
 Denial (llibre de 2010), un llibre comercial de 2010 escrit per Richard S. Tedlow
 Denial (llibre de 2011), una novel·la de 2011 escrita per Coleen Nolan

Música 
 Denial (cançó de Sevendust), cançó de 1999 del grup Sevendust
 Denial (cançó de Sugababes), cançó de 2008 del grup Sugababes
 Denial (cançó de New Order), cançó de 1981 del grup New Order publicat a l'àlbum Movement

Altres usos 
 Denial Ahmetović (1995), cantant de pop bosnià
 Denial eSports, una antiga organització professional d'esports